L'Open de France 2018 est un tournoi de badminton professionnel qui se déroule du 23 au  au Stade Pierre-de-Coubertin à Paris. Il s'agit du vingt-et-unième tournoi Super Series de l'année sur le calendrier de la Fédération mondiale de badminton.

Dotations

Financière 
La dotation totale pour le tournoi est de . Le détail figure dans le tableau ci-après.

Points pour le classement mondial 
Le tableau ci-après détaille la dotation de points pour un tournoi BWF World Tour Super 750.

Palmarès

Simple hommes

Têtes de série

Tableau

Simple dames

Têtes de série

Tableau

Double hommes

Têtes de série

Tableau

Double dames

Têtes de série

Tableau

Double mixte

Têtes de série

Tableau

Liens externes 
 Site officiel
 Site de résultats de la BWF.

Références 

BWF Super Series
Compétition de badminton en France
Événement sportif à Paris
Sport à Paris en 2018
Sport en France en octobre 2018
France, Open de